«Ко́мната 104» () — американский телесериал-антология, созданная Марком Дюплассом и Джеем Дюплассом. Премьера сериала состоялась на телеканале HBO 28 июля 2017 года.

В мае 2020 года HBO объявил, что четвёртый сезон станет для сериала последним; его показ завершился 9 октября 2020 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит в номере 104 американской гостиницы и в каждом эпизоде рассказывает истории из жизни разных её постояльцев. Некоторые эпизоды комичны, другие — драматичны, а третьи и вовсе пронизаны темой ужасов и преступлений.

В ролях 
 Эпизод 1. Мелони Диас, Росс Партиридж, Итан Кент
 Эпизод 2. Джеймс Ван Дер Бик, Кларк Дьюк, Дэйви-Блю
 Эпизод 3. Орландо Джонс, Тони Тодд, Самира Лукмаан-Харрис, Дженни Леонхардт
 Эпизод 4. Джей Дюпласс, Уилл Транфо, Фрэнк Эшмор
 Эпизод 5. Каран Сони, Пурна Джагарннатан
 Эпизод 6. Дендри Тэйлор, Сара Хей
 Эпизод 7. Нэт Вулфф, Адам Фостер
 Эпизод 8. Эми Ландекер, Мэй Уитман
 Эпизод 9. Константин Лавиш, Вероника Фалькон
 Эпизод 10. Кейр Гилкрист, Хьюго Армстронг
 Эпизод 11. Натали Морган, Кета Меггет
 Эпизод 12. Филип Бейкер Холл, Эллен Гир

Отзывы критиков 
Сериал «Комната 104» получил в общем положительные отзывы критиков. На Metacritic сериал получил 65 баллов из ста на основе 22-х отзывов. На Rotten Tomatoes сериал держит 85 % «свежести» со средним рейтингом 6,6/10 на основе 33-х рецензий. Критический консенсус сайта гласит: «„Комната 104“ — пример удачного использования структуры антологии. Сериал рассказывает короткие истории, которые выстреливают чаще, чем промахиваются».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы-антологии США
Программы телеканала HBO